East Side Story (evolúciós elmélet) Yves Coppens francia antropológus evolúciós elmélete az ember és az emberszabású majom szétválásáról
 East Side Story (album) A Squeeze 1981-es albuma
 East Side Story (film, 2006) Carlos Portugal romantikus vígjátéka 2006-ból
 East Side Story (opera) opera Faragó Béla zenéjével 1999-ből